Santa Cruz de Moya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de Moya (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Santa Cruz de Moya (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar